Slovo Fargo nese více významů:

umění
 Fargo (film) – americký kriminální film z roku 1996 bratrů Ethana a Joela Coenových
 Fargo (seriál) – americký televizní seriál na motivy stejnojmenného filmu
vojenství
 Fargo – třída křižníků Námořnictva Spojených států
 USS Fargo (CL-106) – první křižník z třídy Fargo
 Fargo – označení sovětského proudového stíhacího letounu MiG-9 v kódu NATO

příjmení
 Fargo (příjmení) – více nositelů příjmení

geografická sídla v USA
 Fargo (Severní Dakota) – nejlidnatější město s tímto jménem, ležící v Severní Dakotě,
 Fargo (Arkansas) – obec ve státu Arkansas,
 Fargo (Kalifornie) – bývalá usedlost ve státu Kalifornie,
 Fargo (Georgie) – obec ve státu Georgie,
 Fargo (Oklahoma) – obec ve státu Oklahoma,
 Fargo (Wisconsin) – obec ve státu Wisconsin.

Externí odkazy